Echion – artysta z IV wieku p.n.e.
 Echion – w mitologii greckiej jeden z Argonautów
 Echion – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Echion – w mitologii greckiej z Zasianych Ludzi (Spartoi)
 Echion – w mitologii greckiej syn Porteusa, pierwszy z wojowników greckich, którzy wyszli w Troi z drewnianego konia. Wyskakując upadł i zabił się

Przypisy

Bibliografia